David Cunz (1592-1664), politicus uit Sankt-Gallen
 Martha Cunz (1876-1961), Zwitserse artieste, lithografe, tekenares en kunstschilderes

Zwitserse achternaam